Konrad von Böhmen ist der Name folgender Herrscher:
 Konrad I. (Böhmen) (um 1035–1092), Herzog von Böhmen
 Konrad III. Otto (um 1135–1191), Herzog von Böhmen, Markgraf von Mähren